Le Règne des Illuminati est un roman policier et thriller historique d'Éric Giacometti et Jacques Ravenne, publié le . C'est le dixième tome de la série des enquêtes du commissaire Antoine Marcas. Il s'agit de la suite du précédent roman Le Temple noir.

Résumé 
Le livre comprend deux histoires racontées en parallèle avant de se recouper à la fin du livre. L'une se déroule dans le passé, en l’occurrence sous la Convention vers la fin de la période révolutionnaire de la Terreur (été 1794) et l'autre au milieu du  et au début du , à Paris et aux États-Unis .

La première époque se situe en 1794, lorsque Robespierre et Saint Just plongent la Révolution française dans la Terreur. La Franc-maçonnerie, après avoir soutenu et inspiré la Révolution française, est interdite puis pourchassée et persécutée par le pouvoir Conventionnel de Robespierre. Un commissaire franc-maçon, Annibal Ferragus, est arrêté avec ses frères pour avoir tenté de reconstituer une loge maçonnique dans une ancienne abbaye. Il est conduit à l'échafaud. Afin d'échapper à la guillotine, il lui est demandé d'élucider le meurtre d'une jeune femme atrocement mutilée, à la manière d'un rituel. Le commissaire est ainsi chargé de découvrir quelle organisation se cache derrière la série de crimes affreux. À l'occasion de son enquête il croise de nombreux personnages connus dont Joseph Ignace Guillotin, Jean-Baptiste Greuze et des membres de la loge des Neuf Sœurs mais également des anti-maçons comme l'abbé Augustin de Barruel. 

En 1963, lors d'une entrevue secrète à Rome, le pape Paul VI révèle un secret au président américain John Fitzgerald Kennedy. Celui-ci ressort bouleversé de la rencontre. Quatre mois plus tard, il est assassiné à Dallas.  

Une autre époque, de nos jours, où de retour d'Afrique, le commissaire Antoine Marcas est contacté par Hélène Gardane, dite « la juge de fer ». Celle-ci a d'abord conclu à la présence d'un tireur isolé dans l'attentat à Paris de l'abbé Emmanuel - figure humanitaire, commence à avoir des doutes quand elle découvre qu'il a fait partie d'une obédience maçonnique éphémère et marginale, la « Loge du Grand Lunaire ». Antoine Marcas doit alors enquêter sur l'assassinat du prêtre dans un climat sociétal tendu. Plusieurs attaques de groupes conspirationnistes contre la franc-maçonnerie ont lieu. Un autre meurtre à élucider est celui d'Adam Kellerman, président d'une entreprise comptant plusieurs millions d'euros. Il va devoir faire équipe avec Lady B, chanteuse pop internationale, avec qui naîtra une certaine liaison.   

Le policier devra déjouer les pièges du conspirationnisme ambiant afin d'affronter un groupe occulte disparu depuis des siècles : les Illuminati.  Cette quête le mènera à Paris, à San Francisco (dans la Silicon Valley) mais également dans les forêts du mystérieux Bohemian Club et aux réunions du Groupe Bilderberg. Marcas découvre une société secrète et ésotérique possédant un incroyable secret. Celui-ci serait cause de l'assassinat du président Kennedy.

Personnages principaux 
 Antoine Marcas : policier franc-maçon. Il est le personnage principal de la série de romans écrits par Éric Giacometti et Jacques Ravenne. 
 Annibal Ferragus : commissaire franc-maçon arrêté à l'époque révolutionnaire vers la fin de la Terreur. 
 Lady B : chanteuse pop internationale. Certains critiques littéraires l’assimilent à Lady Gaga.
 Damien Heller : homme présumé assassin de l'abbé Emmanuel lors d'un meeting organisé par un jeune patron de la Silicon Valley (et non pas de Adam Kellerman qui sera assassiné par l'une de ses employées) (cf. « Heller Damien se crispa et ajusta sa visée entre les deux yeux du jeune patron de multinational »)
 Abbé Emmanuel : figure humaniste et créateur d'une ONG, l'Unesco, il est décrit comme la "figure préférée des français". 
 Paul VI : pape ayant confié au président américain John F Kennedy un secret bouleversant. 
 John Fitzgerald Kennedy :  des États-Unis, assassiné à Dallas en 1963. Il est le seul président américain de confession catholique.

Couverture 

La couverture présente un fond dégradé, depuis le centre : blanc, rouge et noir. Au centre, un œil inscrit dans un triangle figure entouré de rayons lumineux. Celui-ci est associé à l’Œil de la Providence aussi nommé « œil omniscient » (all-seeing eye). L'utilisation de l'Œil dans la franc-maçonnerie n'incorpore pas de pyramide, bien que le triangle dans lequel il est représenté soit souvent interprété de la sorte.

Le 'A' de Illuminati est construit par la superposition de la règle et du compas, symbole maçonnique universel. 

Sur le quatrième de couverture figure les annotations suivantes : « Les Illuminati… Ils vous surveillent depuis des siècles. Désormais, ils vont vous contrôler.»

Galerie 

Quelques-uns des lieux, personnalités et symboles évoqués dans le roman :

Éditions 
 Fleuve noir, 2014

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
Site officiel de Giacometti & Ravenne
Présentation vidéo du Règne des Illuminati par Eric Giacometti et Jacques Ravenne
Librairie Mollat : Eric Giacometti présente l'ouvrage 
Analyse de la page 99 par l'Express
Le Règne des Illuminati - Extrait ( à 17), sur Woobook 

Roman français paru en 2014
Franc-maçonnerie dans la fiction
2014 en littérature policière